«Carlos Prieto» - conjunto del nombre propio Carlos y el apellido Prieto - puede referirse a:

Personajes 
 Carlos Prieto Jacqué (1937-), violonchelista mexicano.
 Carlos Prieto Guijarro (1969-), músico del grupo Mägo de Oz - conocido como "Mohamed (Moha)".
 Carlos Prieto Martos (1980-), jugador de balonmano español.
 Carlos Prieto Sierra (1954-), rector de la Escuela Bancaria y Comercial.

Nombre compuesto 
 Carlos Miguel Prieto (1965-), director y violinista mexicano.
 José Carlos Prieto Rojas (1989-), futbolista chileno.
 Juan Carlos Prieto (1971-), deportista (paralímpico) español.